Toronto est le nom de plusieurs villes dans le monde. Cependant ce nom désigne habituellement Toronto, la capitale de la province de l'Ontario, au Canada.

Toponymie

En Australie 
 Toronto est une ville située en Nouvelle-Galles du Sud

Au Canada 
 Toronto, la capitale de la province de l'Ontario
 Toronto est une ville située en Île-du-Prince-Édouard
 Toronto Township a également été le nom de la ville actuelle Mississauga en Ontario

Aux États-Unis 
 Toronto, une ville située au Dakota du Sud
 Toronto, une ville située en Iowa
 Toronto, une ville située au Kansas
 Toronto, une ville située en Ohio
 Toronto, une ville située au Texas
 Toronto, une ville située en Virginie-Occidentale

Au Royaume-Uni 
 Toronto, un village du comté de Durham en Angleterre.

Autres 
 Toronto, un cocktail.